Domicela – imię żeńskie
 Domitilla Młodsza
 Domitilla Starsza
 Flawia Domicela